Visjesjnica (makedonska: Višešnica, Вишешница) är ett berg i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Kavadarci, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Toppen på Visjesjnica är  meter över havet.

Terrängen runt Visjesjnica är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Visjesjnica. Närmaste större samhälle är Kavadarci,  kilometer norr om Visjesjnica. 

I omgivningarna runt Visjesjnica växer i huvudsak blandskog. Trakten runt Visjesjnica är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Opsjtina Kavadarci
Berg i Nordmakedonien 1000 meter över havet eller högre